L'édition masculine 2022 du tournoi de tennis de Eastbourne se déroule du 20 au  sur gazon en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250.

Faits marquants

Contexte 
Après l'invasion de l'Ukraine par la Russie fin février, les instances dirigeantes britanniques du tennis décident de bannir les joueurs de Russie et de Biélorussie des tournois en Grande-Bretagne.

Forfaits 
On note les forfaits du Croate Marin Čilić et du Français Gaël Monfils. Ils sont respectivement remplacés par Ugo Humbert et Francisco Cerúndolo.

Lauréats 
L'Américain Taylor Fritz remporte le tournoi en battant en finale Maxime Cressy. Il s'agit du  titre ATP de sa carrière en simple.

En double, Nikola Mektić et Mate Pavić décrochent leur  titre ensemble en s'imposant en finale face à Matwé Middelkoop et Luke Saville. Il s'agit de leur  et  titre respectif dans la discipline, le deuxième consécutif après leur sacre au Queen's la semaine passée.

Primes et points

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Eastbourne (WTA 2022)
 Tournoi de tennis d'Eastbourne
 Saison 2022 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

ATP 2022
Eastbourne
Tennis en Angleterre en 2022
Tennis en juin 2022